Меркушов Артем Альбертович (нар. 7 червня 1996, Маріуполь, Україна) — український футболіст, півзахисник футбольного клубу «Буковина». 
 Меркушов Віктор Тимофійович (30 липня 1949) — український державний діяч.